

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Kadra Werderu Brema 

Hans-Jürgen Gundelach, Oliver Reck; Dietmar Beiersdorfer, Manfred Bockenfeld, Ulrich Borowka, Rune Bratseth, Gunnar Sauer, Thomas Schaaf, Andree Wiedener; Marco Bode, Dieter Eilts, Uwe Harttgen, Günter Hermann, Andreas Herzog, Thorsten Legat, Lars Unger, Miroslav Votava, Thomas Wolter; Klaus Allofs, Bernd Hobsch, Stefan Kohn, Frank Neubarth, Wynton Rufer, Arie van Lent, Kay Wenschlag.

 Trener: Otto Rehhagel

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
1992 w Niemczech
1993 w Niemczech